Billie Bentein, Belgische zangeres
 Billie Eilish, Amerikaanse zangeres
 Willem (voornaam)